Николай Барков:
 Барков, Николай Сергеевич (1910 — ?) — советский инженер, учёный, участник проекта по созданию в СССР ядерного оружия.
 Барков, Николай Фёдорович (1913—1951) — Герой Советского Союза.